Francesco Ferrari – architetto italiano (1703-1744)
Francesco Ferrari – musicista, direttore d'orchestra
Francesco Ferrari – pallanuotista italiano
Francesco Ferrari – pittore italiano (1634-1708), esponente della pittorica barocca della seconda metà del XVII secolo e del quadraturismo bolognese
Francesco Ferrari – politico del Partito Socialista Italiano
Francesco Ferrari – politico della Democrazia Cristiana
Francesco Ferrari – politico del Partito Comunista Italiano
Francesco Ferrari – politico della Democrazia Cristiana e poi del Partito Democratico
Francesco Ferrari – vescovo cattolico italiano
Francesco Bernardino Ferrari – architetto italiano (1744-1821)
Francesco Luigi Ferrari – giornalista italiano
Giuseppe Francesco Ferrari – generale italiano

Pagine correlate
Francesco Ferrara